Luthrodes är ett släkte av fjärilar. Luthrodes ingår i familjen juvelvingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor 

Juvelvingar
Luthrodes